Dorisk kan hentyde til flere forskellige artikler:
 Dorisk orden – en søjleorden i Antikkens græske arkitektur og en af fem antikke søjleordener
 Dorer – betegnelse for en af de etniske grupper af grækere i Antikken
 Dorisk (dialekt) – dorernes dialekt af oldgræsk
 Dorisk (toneart) – en af kirketonearterne